María de Hungría nacida como María de Habsburgo o bien María de Austria (palacio de Coudenberg, Bruselas, 15 de septiembre de 1505-Cigales, provincia de Valladolid, 18 de octubre de 1558) fue la tercera hija, y quinta descendiente en orden de nacimiento, de Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña, y de Juana de Castilla, heredera de los reinos de Aragón y Castilla, conocida como Juana la Loca. Por tanto fue infanta de España y archiduquesa de Austria.

Reina consorte de Hungría desde el 11 de diciembre de 1521 hasta el 29 de agosto de 1526, por su matrimonio con el rey Luis II de Hungría. Fue una mujer de alta calidad moral y de una notabilísima habilidad política y administrativa, siendo ampliamente reconocida en el seno de la familia Habsburgo como la de mayor inteligencia en la familia. Gracias a ella, que fue la mediadora entre sus hermanos Carlos V y Fernando, se evitó la ruina de la dinastía al mantener vivo el vínculo entre ambos.

De Hungría a Valladolid 

Fernando, encargado de administrar las posesiones de la familia en Alemania, era su hermano favorito, en parte por ser el segundón, pero María siempre antepuso su lealtad a Carlos, como cabeza de familia que era.

Carlos V necesitaba el apoyo de la nobleza centroeuropea para poder contrarrestar el poderío del Imperio otomano. De acuerdo a las alianzas tejidas para ello, se concertó el matrimonio de María con Luis II, rey de Hungría, Bohemia y Croacia. La boda se celebró en Praga el 13 de enero de 1522. La nueva reina María fue muy querida por sus súbditos y la nobleza, cosa rara en aquella época tratándose de una mujer extranjera.

La invasión de los turcos era cada vez más cercana, pues habían llegado a las fronteras del reino húngaro. María solicitó ayuda a su hermano Carlos V para poder contener al ejército otomano.

El 29 de agosto de 1526, los ejércitos otomano y húngaro se enfrentaron en la batalla decisiva, en los campos de Mohács. El ejército turco obtuvo una aplastante victoria y se perdieron  incontables vidas, entre ellas la del rey Luis II, caído en el fragor del combate. Los turcos llegaron hasta la misma capital del reino, Buda. El trono húngaro vacante pronto fue reclamado por un noble húngaro, el conde Janos Zápolya, quien se hizo coronar como Juan I de Hungría, mientras pocos meses después Fernando I de Habsburgo, el hermano menor de Carlos V, se apresuró a reclamar sus derechos sucesorios sobre el reino húngaro, pues había tomado por esposa a Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hermana del fallecido rey.

Con dos reyes coronados y un enorme ejército otomano ocupando parte del reino húngaro y favoreciendo a Juan I, quien le había prometido fidelidad al sultán, María, viuda y sin hijos a los 21 años de edad, logró refugiarse al lado de su hermano Carlos V, el cual muy pronto le entregó grandes responsabilidades políticas.

Tras la muerte de Margarita de Austria en 1530, el cargo de gobernador de los Países Bajos quedó vacante. El emperador decidió darle dicho cargo a su hermana María, quien se mudó a  Bruselas junto con su secretario personal el clérigo húngaro Nicolás Olahus, nombrado al poco tiempo regente de los Países Bajos. Durante los 24 años que duró su gobierno en los Países Bajos (1531-1555), dichos Estados conocieron una prosperidad y tranquilidad que no habían tenido en siglos.

Tras la abdicación de su hermano y su retiro a Yuste (1555), María decidió abandonar su cargo de gobernadora de los Países Bajos, pero su sobrino Felipe II trató de impedírselo. Finalmente, y por presiones de su padre, el nuevo monarca decidió dejarla libre de sus obligaciones, y ella pudo partir al lado de sus hermanos Carlos V y Leonor.

En 1543 María se separó de su secretario Nicolás Olahus, quien fue nombrado obispo de Zagreb, luego en 1548 obispo de Eger y finalmente en 1553 Arzobispo de Estrigonia, convirtiéndose en la persona más influyente de la Iglesia católica en el reino húngaro invadido por los turcos. 

Las sucesivas muertes de sus hermanos Leonor (18 de febrero de 1558) y de Carlos V (21 de septiembre de 1558) provocaron en María una profunda melancolía y con ello decayó su salud. Para animarla -y también porque la necesitaba con urgencia- Felipe II la convence de regresar a los Países Bajos y hacerse cargo nuevamente de la gobernación.

Demasiado débil para siquiera preparar el viaje, María aceptó la petición de su sobrino; pero su corazón, minado por años de fatigas y trabajos, le jugó una mala pasada. Falleció en la ciudad de Cigales, el 18 de octubre de 1558, apenas unas semanas después que su hermano Carlos V.

Está enterrada en el Monasterio de El Escorial, en el Panteón de Infantes, al lado de su hermana Leonor de Austria, reina consorte de Portugal y Francia.

Ilustre coleccionista de arte 

María de Hungría es especialmente recordada entre los expertos en arte por las importantes pinturas y demás objetos valiosos que reunió en vida, algunos de ellos encargados por ella, como el gran retrato Carlos V a caballo en Mühlberg de Tiziano. También gracias a ella recaló en España el Descendimiento de Rogier van der Weyden, que compró en una iglesia de Lovaina y que su sobrino Felipe II de España llevó a Madrid.

Menos conocida, pero no menos importante, fue su pasión por los libros, iniciada en su niñez durante el período educativo junto a su tía, la archiduquesa Margarita de Austria, de quien heredó una importante colección de códices. Cuando María se convirtió en gobernadora de los Países Bajos por designación de su hermano el emperador Carlos V, desplegó toda su pasión por la bibliofilia y el coleccionismo, reuniendo una importante biblioteca dinástica y personal, variada en sus materias, que representaban las últimas corrientes del humanismo, y en su riqueza. Aunque eran de su legítima propiedad, en 1555 al abandonar Bruselas dejó allí la mayor parte de los códices de origen borgoñón, al considerarlos como un patrimonio dinástico y así se conservan hoy en bibliotecas de Bruselas y Francia. No obstante, aún llevó a España consigo una gran colección, que en su mayor parte dejó a Felipe II, que los entregó a la biblioteca de El Escorial.

Ancestros

Véase también 

 Luis II de Hungría

Notas y referencias

Enlaces externos 

Casa de Austria
Archiduquesas de Austria
Nobles de Bélgica del siglo XVI
Reinas consortes de Hungría del siglo XVI
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVI